Братья-близнецы Боб и Майк Брайаны (, США) — одна из ведущих пар в мужском теннисе начала XXI века. С 1999 года Боб и Майк совместно играли в финалах более чем ста турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Большого шлема. Брайаны являются:
 обладателями карьерного Золотого шлема (выигрывали все четыре турнира и Олимпийские игры в разные годы) и некалендарного Большого шлема (победы во всех четырёх турнирах подряд не в течение одного календарного года) в мужском парном разряде
 четырёхкратными победителями итогового турнира года АТР
 обладателями Кубка Дэвиса 2007 года в составе сборной США
 2-кратными призёрами теннисных турниров Олимпийских игр в мужском парном разряде.
 обладателями рекорда по продолжительности пребывания на вершине рейтинга ATP в парном разряде (413 недель на 5 января 2015)

Боб и Майк десять раз (в 2003, 2005-07 и 2009-14 годах) признавались лучшей мужской парой мира. В 2010 году они побили рекорд австралийцев Вудбриджа и Вудфорда по количеству совместно завоёванных титулов.

Достижения в юниорских и любительских соревнованиях 
 В общей сложности выиграли больше ста детских и юношеских турниров
 Двукратные чемпионы США среди юношей (до 18 лет); Боб Брайан также возглавлял юниорский теннисный рейтинг США в одиночном разряде
 Победители Открытого чемпионата США среди юношей 1996 года
 Двукратные победители студенческого чемпионата США (NCAA) в составе команды Стэнфордского университета в 1997 и 1998 году; в 1998 году Боб стал победителем студенческого чемпионата США в одиночном, парном (с Майком) и командном зачёте

Матчи в одиночном разряде

Карьера братьев в парном разряде

Турниры Большого шлема в мужском парном разряде (30)

Победы (16)

Поражения (14)

Финалы Итогового чемпионата ATP в парном разряде (6)

Победы (4)

Поражения (2)

Финалы Олимпийских турниров в мужском парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (178)

Победы (119) 

* количество побед в парном разряде.

Поражения (59)

Финалы турниров ATP в парном разряде Майка с другими партнёрами (8)

Победы (5)

Поражения (3)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (21)

Победы (13)

Поражения (8)

Финалы командных турниров (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Матчи в миксте

Финалы турниров Большого шлема

История выступлений на турнирах

Парные турниры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Боба и Майка Брайанов

 Боб Брайан на сайте АТР
 Майк Брайан на сайте АТР
 Боб Брайан на сайте Кубка Дэвиса
 Майк Брайан на сайте Кубка Дэвиса

Брайаны